Arringdale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arringdale (North Carolina), im Currituck County
 Arringdale (Virginia), im Southampton County